СПЭ — многозначный термин:

 Судебно-психиатрическая экспертиза
 Судебно-психологическая экспертиза